Landkreis Lüneburg is een landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km².

Steden en gemeenten 
De volgende steden en liggen in de Landkreis:

Samtgemeinden met deelnemende gemeenten.
 = bestuurszetel